

Organizzazioni
 Institut d'Estudis Catalans – istituzione accademica che regola la lingua catalana
 International Electrotechnical Commission – organizzazione per la definizione di standard in materia di elettricità

Chimica
 Ion exchange chromatography – in chimica, tipo di cromatografia

Sport
 Iserlohner Eishockey-Club – squadra di hockey su ghiaccio tedesca